Из дома Бурбонов:
 Людовик Бурбонский (ок. 1280—1342) — внук Людовика IX.
 Людовик Бурбонский (1337—1410) — внук предыдущего.
 Людовик Бурбонский (1530—1569) — принц де Конде, родоначальник рода Конде.
 Людовик Бурбонский (1604—1641) — граф Суассонский.
 Людовик Бурбонский (1621—1686) — известный под именем Великий Конде.
 Людовик Бурбонский (1668—1710) — внук предыдущего.
 Людовик Бурбонский (1709—1771) — сын предыдущего.
 Людовик Бурбонский (1667—1683) — незаконнорожденный сын Людовика XIV.

 ветвь герцогов Анжуйских:
 Людовик Бурбонский (1974-) — претендент на французский трон.